Istota – film z 2000 roku, w reżyserii Andrzeja Czarneckiego.

Fabuła 
Wizja współczesnej Rosji. Nakręcony w 1991 przed upadkiem ZSRR, lecz zmontowany i dystrybuowany w 2000 roku.

Obsada 
 Rim Ajupow jako Świniopas
 Romualdas Ramanauskas  jako szef
 Irina Kulevskaya jako Kasandra
 Michaił Jefremow jako Luk
 Wiera Iwlewa jako matka
 Wiktor Plut jako ojciec
 Vladimir Gorodnichyov
 Nikolai Merzlikin

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie filmy dokumentalne
Polskie dramaty filmowe
Rosyjskie filmy dokumentalne
Rosyjskie dramaty filmowe
Polskie filmy z 2000 roku
Rosyjskie filmy z 2000 roku